Zwarte Zee, een zee ingeklemd tussen Europa en Klein-Azië
Zwarte Zee, overstroming na de ijstijd
Vier sleepboten van Smit Internationale:
Zwarte Zee (I) van 1898
Zwarte Zee (II) van 1906
Zwarte Zee (schip, 1933) van 1933
Zwarte Zee (schip, 1963) van 1962